Ина се може односити на:

 Ина (певачица), румунска певачица
 ИНА, хрватска нафтна компанија